Granton – località della Nuova Scozia (Canada)
Granton – distretto di Edimburgo (Regno Unito)
Granton – villaggio della Contea di Clark, Wisconsin (Stati Uniti d'America)